Ваньковичи ( ) — древний белорусский дворянский и шляхецкий род герба «Лис». Род включён в «Оршанский гербовник» (Витебск, 1900).

История рода 

Первое упоминание Ваньковичей относится к 1499 году. Постоянная генеалогия рода ведётся с XVI века, когда Ваньковичи имели имения в Новогрудском повете и около Вилейки.

21 октября 1773 года Гаспер Ванькович, судья земский воеводства Минского утверждён в дворянстве в Оршанском земстве.

Представители рода были православными, с начала XVII века — католиками. В XIX—XX веках владели деревнями в Игуменском повете. Занимали должности в администрации Великого княжества Литовского, выбирались в органы дворянского самоуправления Российской империи. Были также владельцами в Смиловичах — последним владельцем Смиловичей являлся сын Леона Ваньковича, также Леон (1874—1949 гг), женившийся в 1897 году на Стефании Броель-Пляттер. В 1912 году, представители широко разветвлённого рода Ваньковичей, с целью оказания материальной помощи своим бедным родственникам, создали благотворительную организацию «Организация взаимной помощи дворян Ваньковичей», которая имела свой устав и возглавлялась советом.

Известные представители 

 Ванькович, Валентий-Вильгельм (12.05.1800 — 12.05.1842) — художник-живописец

 Ванькович, Ян-Эдвард (1834—1899) — сын Валентия Ваньковича, один из руководителей восстания 1863—1864.

 Ванькович, Мельхиор (1892—1974) — польский прозаик и публицист. С 1949 жил в США, в 1958 переехал в Варшаву.

 Антон Тадеушевич Ванькович (1780—1812), игуменский уездный предводитель (1805—1808), крупный землевладелец Минской губернии.

 Станислав Александрович Ванькович (? — 1812), борисовский уездный предводитель (1797—1802), минский губернский предводитель (1802—1808), крупный землевладелец Минской губернии.

 Иосиф Матеушевич Ванькович (? — после 1818), литовский дворянин, минский уездный предводитель (1795—1800, 1802—1808), исполнял обязанности минского губернского предводителя (1800—1802).

 Теодор Антоний Ванькович (? — 1716), стольник и подстароста минский (1689—1716), каштелян минский (1712).

 Станислав Александрович Ванькович (1860—1937), депутат Государственной думы Российской империи II и III созывов от Виленской губернии. Представитель в ранге чрезвычайного и полномочного министра Польской Республики на Украине (1918).
 Лев Апполинарьевич Ванькович (1831—после 1881), минский уездный предводитель (1863—1872)
 Мельхиор Александрович Ванькович (1775—1842), игуменский уездный судья (1799—1802), председатель II Департамента Минского Главного суда
 Мельхиор Королевич Ванькович (1843—1892), собственник имения Калюжицы в Игуменском уезде, участник восстания 1863—1864 годов
 Станислав Станиславович Ванькович (1885—1943), сенатор (1928—1935) Второй Речи Посполитой (Польши), вице-председатель Начальной рады организаций землевладельцев (1936)
 Теодор Антоний Ванькович (?-1716), минский стольник и минский судебный подстароста

Имения 

 Дом Ваньковичей
 Усадьба Ваньковичей

Примечания

Литература 

 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 2: Беліцк — Гімн / Рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн. : БелЭн, 1994. — 20 000 экз. — ISBN 5-85700-142-0.
 Ваньковичи / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь [и др.] ; сост.: Н.А. Голубева, Н.М. Усова, Л.В. Языкович ; под научной редакцией В.И. Прокопцова. — Минск : БелЭн, 2012. — 442 с.
 Чарняўскі, В. Ф. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў (Біяграфічны даведнік) / В. Ф. Чарняўскі. — Мн.: Олдеран, 2007. — 224 с.
 Konarski, S. Wańkowiczowie herbu Lis odmienny / S. Konarski. — Paryż, 1960.
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.3: Беларусы — Варанец / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш — Мн.: БелЭн, 1996. — Т. 3. — 511 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0068-4 (т. 3).

Ссылки 
 Кладбище бывших деревень Большая и Малая Слепянка 

Шляхетские роды герба Лис